Platorius ist der Name folgender Personen:

 Aulus Platorius Nepos, Statthalter von Thrakien, Germania Inferior und Britannien
 Aulus Platorius Nepos Calpurnianus, römischer Suffektkonsul 160